La saison 2010-2011 de l'Union sportive de la médina de Blida est la  du club en première division du championnat d'Algérie. C'est aussi la douzième saison consécutive en première division, mais aussi la  du club en Coupe d'Algérie. 

Le championnat d'Algérie débute le  avec la première journée de Ligue 1 (qui remplace l'ancienne Division 1) pour se terminer le  avec la dernière journée de cette même compétition.

Résumé de la saison

Matchs amicaux

Effectif

Championnat de Division 1

Matchs officiels de la saison

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Classement final

Résultats 

 Match arrêté à la , alors que le score était de 1-0 pour l'USM El Harrach. Le match est donné gagnant 3-0 à l'USM El Harrach. Le club hôte le CA Bordj Bou Arreridj écope lui de 4 matchs à huis clos.

Statistiques individuelles 
Statistiques après 30 journée en championnat.

Liens externes 
  
 , Site officiel
 , Site officiel de forum de USM Blida

Notes et références

Notes

Références 

Blida USM
2010-2011
Football en Algérie en 2010
Football en Algérie en 2011